Matanza de Corpus Christi puede referirse a:

 Operación Albania, Masacre perpetrada por la CNI a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
 Matanza del Jueves de Corpus, Masacre perpetrada por los Halcones.